El término demanda puede referirse, en esta enciclopedia:

En general

 a una petición;
 a una limosna;
 a una pregunta;
 a una búsqueda;

Ciencias sociales

Derecho
 a una demanda judicial, el acto de iniciación procesal;
 a una demanda reconvencional, demanda judicial que ejerce el demandado, en el mismo proceso judicial, al momento de contestar la demanda de la que ha sido objeto;
 a la contestación de la demanda, acto procesal mediante el cual el demandado alega todas sus excepciones y defensas respecto de una demanda judicial;

Economía
El significado de demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a precios de mercado, bien sea por un consumidor específico o por el conjunto total de consumidores en un determinado lugar.
 a la oferta y demanda, el modelo económico básico de la formación de precios de mercado de los bienes;
 a la demanda, la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por un consumidor o conjunto de consumidores;
 a una demanda elástica;
 a una demanda inelástica;
 a una demanda agregada, la cantidad de bienes y servicios que los habitantes, las empresas, las entidades públicas y el resto del mundo desean y pueden consumir del país para un nivel determinado de precio;
 a una demanda de dinero, que explica los motivos por los que los individuos deciden guardar una parte de su riqueza en forma de dinero, renunciando a la rentabilidad que podrían obtener si colocaran tales recursos en otros activos;
 a una demanda en el mercado de trabajo, la cantidad de trabajadores que las empresas o empleadores están dispuestos a contratar;
 a una crisis de demanda, crisis económica producida por un desequilibrio del mercado que presenta un defecto de demanda;
 a una curva de demanda, la representación gráfica de la relación matemática entre la máxima cantidad de un determinado bien o servicio que un consumidor estaría dispuesto a pagar a cada precio de ese bien;

Política y sociedad
 a una demanda política;
 a una demanda social;

Ciencias naturales

Química
 a la demanda química de oxígeno, parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida;
 Demanda biológica de oxígeno, parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión;

Topónimos
 a la Sierra de la Demanda o de Arandio, el espacio natural protegido español, perteneciente a la Cordillera Ibérica;
 a la Comarca de la Sierra de la Demanda, comarca de la provincia de Burgos (España);
 a Monterrubio de la Demanda, el municipio de dicha comarca;

Otros usos
 a Demandasaurus, un género de dinosaurio, denominado así por la Sierra de la Demanda;
 a Demanda infalible, una novela de Scott Turow, publicada en 1999.

Enlaces externos